Чемпионат мира по самбо 2009 года прошёл в Салониках 5-9 ноября. В чемпионате приняли участие спортсмены из 46 стран.

Медалисты

Мужчины

Женщины

Боевое самбо

Командный зачёт

Мужчины 
 ;
 ;
 .

Женщины 
 ;
 ;
 .

Боевое самбо 
 ;
 ;
 .

Ссылки 
 Чемпионат мира по самбо 2009 года. Результаты
 Чемпионат мира по самбо 2009 года. Список стран-участников

Спорт в Греции в 2009 году
Чемпионаты мира в Греции
Международные спортивные соревнования в Салониках
Ноябрь 2009 года
Самбо в Греции